Križni put  može značiti:

 Križni put - pobožnost
 Isusov križni put - događaj iz Isusova života opisan u Novome zavjetu
 Križni put (1945.), stradanje pripadnika poraženih snaga NDH i izbjeglih hrvatskih civila nakon izručenja Jugoslavenskoj armiji kraj Bleiburga 
 Križni put (2009.), hrvatski dokumentarni film
 Križni put – zločin bez kazne, hrvatski dokumentarni film
 Križni put (2014.) (Kreuzweg), njemački igrani film
 Vukovarska pasija i križni put, hrvatski dokumentarni film iz 2006.
 Križni put (Paul Claudel)